NGC 643A (другое обозначение — ESO 29-SC44) — рассеянное звёздное скопление в созвездии Южная Гидра.

Этот объект не входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога» и был добавлен позднее.

Примечания 

 

0643
Южная Гидра (созвездие)
Рассеянные скопления